Das Stan James World Matchplay 2010 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 17. bis zum 25. Juli 2010 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Der Titelverteidiger Phil Taylor gewann das Turnier durch einen Finalsieg über den Niederländer Raymond van Barneveld bereits zum elften Mal.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 400.000.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2010 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Phil Taylor
 Raymond van Barneveld
 James Wade
 Mervyn King
 Terry Jenkins
 Ronnie Baxter
 Adrian Lewis
 Mark Walsh
 Colin Lloyd
 Andy Hamilton
 Colin Osborne
 Simon Whitlock
 Robert Thornton
 Dennis Priestley
 Alan Tabern
 Paul Nicholson

Top 16 der Players Championship Order of Merit
 Vincent van der Voort
 Andy Smith
 Wayne Jones
 Jamie Caven
 Co Stompé
 Mark Webster
 Wes Newton
 Denis Ovens
 Gary Anderson
 Jelle Klaasen
 Tony Eccles
 Steve Brown
 Kevin Painter
 Mark Dudbridge
 Steve Beaton
 Barrie Bates

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartsdatabase.co.uk

2010
Dartveranstaltung 2010
Dartwettbewerb in Blackpool